Kaya puede referirse a:

 La conífera Torreya nucifera
 Kaya, ciudad de Japón
 El Kaya, un destructor japonés Clase Momi.
 El Kaya, un destructor japonés Clase Matsu.
 La Kaya (PF-288), una fragata japonesa Clase Tacoma.
 Kaya,  cantante japonés, exvocalista del dúo Industrial/EBM Schwarz Stein.
 Kaya, el décimo álbum de estudio de Bob Marley.
 Kaya, el nombre tailandés de la mermelada de coco.
 Kaya Scodelario, actriz y modelo inglesa.
 Kaya Yanar, comediante y moderador de televisión alemán.
 Onur Kaya, futbolista belga.
 Kaya Matsutani, seiyū japonesa.
 Kaya-no-hime, una deidad de la mitología japonesa.
 Kaya: canción del grupo  argentino sumo.
 La identidad de Kaya, una expresión matemática.
 Kaya, un personaje de One Piece.
 Joseph Reginald Topize, más conocido como Kaya, cantante de Mauritius y creador del seggae.
 Kaya, ciudad de Burkina Faso.